Минерал може да се отнася за:
 Минерал, химично съединение в състава на скалите

 Окръзи в САЩ
 Минерал (окръг, Западна Вирджиния)
 Минерал (окръг, Колорадо)
 Минерал (окръг, Монтана)
 Минерал (окръг, Небраска)

 Други
 Минерал (Овощник), български футболен клуб